Ансфрид (Ансфрит; ; вторая половина VII века) — герцог Фриуля в 690-х годах.

Биография 
Единственным повествующим о герцоге Ансфриде нарративным источником является «» Павла Диакона.

О происхождении Ансфрида ничего не известно. Согласно Павлу Диакону, в 690-х годах Ансфрид, имевший должность гастальда каструма Ревний (современная Рагонья), воспользовался отсутствием в Чивидале-дель-Фриули герцога Радоальда и захватил власть над Фриульским герцогством. Радоальд бежал сначала в византийские владения, а затем в столицу Лангобардского королевства, город Павию. Здесь свергнутый герцог попытался получить поддержку у короля Куниперта, но, вероятно, его просьбы остались без внимания. О причинах такой бездеятельности лангобардского монарха исторические источники ничего не сообщают.

Однако Ансфрид не собирался ограничиваться получением власти над Фриульским герцогством и объявил о своих притязаниях и на королевский титул. С набранным им войском Ансфрид дошёл до Вероны, но был там арестован своими противниками и доставлен к Куниперту. По приказу короля лангобардов Ансфрид был ослеплён и отправлен в ссылку. По одним данным, это произошло в первой половине 690-х годов, по другим, незадолго до смерти короля Куниперта, скончавшегося в 700 году.

О дальнейшей судьбе Ансфрида никаких сведений не сохранилось. Королём Кунипертом новым фриульским герцогом был назначен Адо, брат Радоальда.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Герцоги Фриульские
Правители Европы VII века
Насильно ослеплённые
Знать Лангобардского королевства
Персоналии Лангобардского королевства VII века